Kolbeck bezeichnet

 Kolbeck (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Kolbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kolbeck (1860–1943), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer
 Gustavo Romero Kolbeck (1923–2008), mexikanischer Ökonom und Botschafter

Siehe auch:
 Colbeck